Michael Jones eller Mike Jones har flere betydninger:

 Mike Jones (wrestler) (født 1962) – amerikansk wrestler
 Mike Jones (fodbolddommer) (født 1968) – engelsk fodbolddommer.
 Mike Jones (bokser) (født 1983) - weltervægtbokser
 Mike Jones (fodboldspiller) (født 1988 i St. Peters, Missouri) - amerikansk fodboldspiller
 Mike Jones (rapper) (født 1981) - amerikansk rapper